Head Over Heels (рок группа) — американское пауэр-трио (1971)
 Head over Heels (альбом Cocteau Twins) — альбом группы Cocteau Twins (1983)
 Head Over Heels (альбом Poco) — альбом группы Poco (1975)
 Head Over Heels (альбом Полы Абдул) — альбом Полы Абдул (1995)
 Head Over Heels (игра) — компьютерная игра, выпущенная фирмой Ocean Software (1987) для ряда платформ
 «Head over Heels (песня ABBA)» — песня группы ABBA (1981)
 «Head over Heels (песня Tears for Fears)» — песня Tears for Fears (1985)